Мещанская улица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия

Москва 
 Мещанская улица — улица в Мещанском районе, ранее 4-я Мещанская улица.
 1-я Мещанская улица — прежнее название части проспекта Мира.
 2-я Мещанская улица — прежнее название улицы Гиляровского.
 3-я Мещанская улица — прежнее название улицы Щепкина.

Санкт-Петербург 

 Средняя Мещанская улица, 2-я Мещанская улица и Мещанская улица — прежние названия Гражданской улицы.
 Большая Мещанская улица — прежнее название Казанской улицы.

Другие города 

 1-я Мещанская улица — прежнее название проспекта Карла Маркса в Ставрополе.

Украина 

 Большая Мещанская улица — прежнее название Софиевской улицы в Кременчуге.

Казахстан 
Мещанская улица — прежнее название улицы Кабанбай батыра в Алма-Ате.

См. также 
«Третья Мещанская» — советская мелодрама 1927 года, действие которой разворачивается в доме на 3-й Мещанской улице города Москвы.
Мещанский